Santa Margarita – municipalità delle Filippine nella Provincia di Samar
Santa Margarita – isola del Messico nella Bassa California del Sud
Santa Margarita – census-designated place degli Stati Uniti d'America in California
 Santa Margarita – galeone spagnolo perso nel 1601
 Santa Margarita – galeone spagnolo perso nel 1622